Folket i Simlångsdalen kan syfta på:

 Folket i Simlångsdalen (roman) – en roman i två delar från 1903 av Fredrik Ström
 Folket i Simlångsdalen (1924) – en svensk dramafilm från 1924
 Folket i Simlångsdalen (1947) – en svensk dramafilm från 1947, i regi av Åke Ohberg